Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2014 - moški superveleslalom. Zmagal je Kjetil Jansrud, drugo mesto je osvojil Andrew Weibrecht, tretje pa Jan Hudec in Bode Miller.

Rezultati

Viri
 Uradni rezultati

Superveleslalom moški